Scaligeria tournefortii är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Scaligeria tournefortii ingår i släktet Scaligeria och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten S. t. juncea.

Källor 

Flockblommiga växter
tournefortii